Эланга:

 Эланга, Антони (род. 2002) — шведский футболист, вингер.
 Эланга, Жозеф (род. 1979) — камерунский футболист, защитник.